A 2010-es Eneco Tour a 6. volt 2005 óta. 2010. augusztus 17-én kezdődött Steenwijkben és augusztus 24-én ért véget Genkben. A verseny része a 2010-es UCI-világranglistának és a 2010-es UCI ProTournak és 8 szakaszból állt. Az összetett versenyt Tony Martin nyerte meg Koos Moerenhout és Edvald Boasson Hagen előtt.

Részt vevő csapatok 
21 csapat vett részt a versenyen.
 AG2R La Mondiale  Astana   Caisse d'Epargne  Euskaltel-Euskadi  Francaise des Jeux  Garmin-Transitions  Lampre-Farnese Vini   Liquigas-Doimo Omega Pharma-Lotto Quick Step Rabobank  Team HTC-Columbia  Katusha Team  Milram  Team RadioShack  Saxo Bank  Sky Procycling  Vacansoleil  Skil-Shimano  Footon-Servetto  Topsport Vlaanderen-Mercator

Szakaszok 
2010-ben a verseny 8 szakaszból állt.

Összefoglaló

prológ

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

Végeredmény

Összegzés

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap

ENECO Tour
Eneco Tour